Курт Вестерлунд (известен под псевдонимом Курре; ; род. 6 октября 1964, Хельсинки, Финляндия) — финский популярный певец.

Биография 
В 1991 году стал победителем в телевизионном музыкальном конкурсе «Syksyn sävel» («Осенняя мелодия»), исполнив песню «Jäit sateen taa».

Дискография 
 Elän haaveistain 1992
 Jos unta vain se ois 1993
 Askel ajassa 1995
 20 Suosikkia 1999
 Sirpaleet 2001
 Jäit sateen taa 2004
 Unohtumaton 2008

Личная жизнь 
Женат на обладательнице титула «Мисс Финляндия» 1992 года Кирси Сюрьянен. У них трое детей: Каспер (род. в 1998 году, умер через 5 дней после рождения), Изабелла (род. в 2000 году) и Рокки (род. в 2004 году). Развелись после 12 лет совместной жизни 17 декабря 2004 года.

Ссылки 
 Официальный сайт

Певцы и певицы Финляндии